Palma de ramo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ceroxylon ceriferum;
 el nombre común de la planta Ceroxylon echinulatum;
 el nombre común de la planta Ceroxylon sasaimae; o
 el nombre común de la planta Ceroxylon vogelianum.